UKB steht für:

 Flughafen Kōbe, IATA-Code des japanischen Flughafens
 Ūkio bankas (UKB, UKB1L), litauische Bank
 den Umweltkontrollbericht des österreichischen Umweltbundesamtes
 Unfallkrankenhaus Berlin
 Universitätsklinikum Bonn
 Unfallkasse des Bundes
 Unterschenkelkunstbein Prothese
 in der kölschen Sprache geläufig als Abkürzung für die traditionsreiche Kölner Milieu-Straße "Unter Krahnenbäumen"

UKB